MWO é uam sigla que pode referir-se a:

Mount Wilson Observatory
Multiple Wave Oscillator

Desambiguação